Nodar puede referirse a:
Nodar Dumbadze, escritor georgiano;
Nodar Kumaritashvili, atleta olímpico de Georgia, murió en un accidente mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.